Zayed I. bezeichnet folgende Personen:

 Zayed bin Khalifa Al Nahyan (1840–1909), Emir von Abu Dhabi 1855 bis 1909
 Zayid bin Sultan Al Nahyan (1918–2004), Emir von Dubai, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate